Мельяна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Норте. Занимает площадь 4,7 км². Население 10536 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Flickr
 FIMEL
 Institut Municipal de Cultura
 Bàsquet Club Meliana
 Club de atletismo de Meliana
 Web de la "Hortanet"
 Escola de Bàsquet Meliana
 Falla Avenida Sta María y Adyacentes de Meliana

Муниципалитеты Валенсии